Absher peut désigner :
 Absher, application pour smartphone en Arabie saoudite ;
 Absher, localité dans le Kentucky.